Wet open overheid, een Nederlandse wet uit 2021
 Woo (film)
 Wu (achternaam) (doorverwijspagina), verschillende Chinese achternamen